Schwarzkogel är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Kirchdorf an der Krems och förbundslandet Oberösterreich, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Schwarzkogel är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Schwarzkogel är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Grosser Priel,  meter över havet,  km sydväst om Schwarzkogel. Närmaste större samhälle är Micheldorf in Oberösterreich,  km norr om Schwarzkogel. 

I omgivningarna runt Schwarzkogel växer i huvudsak blandskog. Runt Schwarzkogel är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Oberösterreich
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre